Каасик (; в переводе на русский язык «берёзовый лес») — эстонская фамилия.

Известные носители 

 Каасик, Айн-Эльмар Александрович (род. 1934) — советский и эстонский учёный в области медицины, действительный член Академии наук Эстонии (1993). Заслуженный деятель науки Эстонской ССР (1988).
 Каасик, Александр Александрович (1908—1994) — эстонский советский скульптор. Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1958), профессор.
 Каасик, Ивар (род. 1965) — эстонский художник и ювелир.
 Каасик, Ренате (1906—1993) — министр правительства Эстонии в изгнании с 8 мая 1971 года по 20 июня 1990 года, первый министр по делам женщин Эстонской Республики.